Апалёво — название населённых пунктов.

Россия 
 Апалёво — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Апалёво — деревня в Ржевском районе Тверской области.